Engbersen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Engbersen (1952–1996), niederländischer Fußballspieler
 Henriette Engbersen (* 1980), Schweizer Fernsehjournalistin